Dactyloidae – monotypowa rodzina jaszczurek zaliczana do infrarzędu Iguania.

Zasięg występowania 
Rodzina obejmuje kilkaset gatunków występujących w Ameryce.

Systematyka

Etymologia 
 Anolis: karaibska nazwa Anoli dla „jaszczurki”.
 Dactyloa:  daktulos „palec”; ωα ōa „brzeg, krawędź”. Gatunek typowy: Anolis cuvieri .
 Draconura: gr. δρακων drakōn, δρακοντος drakontos „wąż, smok”; ουρα oura „ogon”. Gatunek typowy: Draconura nitens  (= Anolis chrysolepis ).
 Norops: gr. νωροψ nōrops „lśniący”. Gatunek typowy: Anolis auratus .
 Chamaeleolis: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Chamaeleo  i Anolis . Gatunek typowy: Anolis chamaeleonides .
 Ctenonotus: gr. κτεις kteis, κτενος ktenos „grzebień”; ους ous, ωτος ōtos „ucho”. Gatunek typowy: Lacerta bimaculata .
 Semiurus: gr. σημα sema, σηματος sematos „znak, znamię”; ουρα oura „ogon”. Gatunek typowy: Anolis ricordii .
 Xiphocercus: gr. ξιφος xiphos miecz; κερκος kerkos „ogon”. Gatunek typowy: Anolis chlorocyanus .
 Chamaelinorops: zbitka wyrazowa nazw rodzajów: Chamaeleolis  oraz Norops . Gatunek typowy: Chamaelinorops barbouri .
 Phenacosaurus:  phenax, φενακος phenakos „oszust”; σαυρος sauros „jaszczurka”. Gatunek typowy: Anolis heterodermus .

Podział systematyczny 
Do rodziny należy jeden rodzaj z następującymi gatunkami:  

Niektórzy autorzy wydzielają z rodzaju Anolis rodzaje: Chamaelinorops, Chamaeleolis, Ctenonotus, Dactyloa, Norops, Phenacosaurus, Semiurus.

Przypisy

Bibliografia